Torkkolansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Torkkolansaari (ö i Österbotten), Vasa, 
 Torkkolansaari (ö i Södra Österbotten), Seinäjoki, 

Robotskapade Finlandförgreningar